Guglielmo Andreoli (1835-1860), pianista e compositore
Guglielmo Andreoli (1862-1932), pianista, compositore e maestro d'orchestra